Gfäll heißen folgende geographische Objekte:

 Gfäll (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Gfäll (Obergünzburg), Ortsteil des Marktes Obergünzburg, Landkreis Ostallgäu, Bayern
sowie:
 Trisannaklamm, Taldurchbruch der Trisanna bei Landeck, Tirol

Siehe auch:
 Gefäll
 Gefälle
 Gefell (Begriffsklärung)